Ferrol é uma cidade situada no norte da província da Corunha, na Galiza.

Devido ao seu assentamento, a cidade está muito vinculada ao mar, e é por isso que é conhecida pelas suas actividades marítimas: o porto pesqueiro e o comercial, a construção naval nos seus estaleiros e as formosíssimas praias naturais.

Na gastronomia ferrolana também se evidencia esta vinculação ao mar, destacando principalmente nas ementas dos restaurantes os pratos de peixe e marisco da ria, pela sua qualidade e quantidade.

Outros pratos típicos de Ferrol são a “empanada” galega, a sopa ferrolana e o polvo à mugardesa, embora este último seja uma refeição própria da vila vizinha de Mugardos.

Não só são saborosos os seus pratos, mas também as suas sobremesas que não podem faltar após um bom almoço ou jantar. Especialmente famosas são as receitas que seguem: arroz com leite, tarte de castanhas, maçãs fritas, as cocadas e  os “bicos” de Ferrol.

Há muitas festas gastronómicas nesta comarca, por exemplo a do polvo ou a das “Pepitas”,  mas a mais popular é a de São Gião, o santo padroeiro da cidade, que se celebra no dia 7 de Janeiro.

Sobremesas

Arroz com leite

É a sobremesa mais típica de Ferrol. No dia de São Gião, santo padroeiro da cidade, o concelho convida vizinhos e visitantes a uma degustação desta popular sobremesa. Além disto, nesta festa é eleito o ferrolano ou ferrolana do ano.

Ingredientes

(Para 6 pessoas)
 
 200 g de arroz
 2 l de leite gordo
 400 g de açúcar
 1 Casca de limão
 1 Casca de laranja
 1 Pau de canela
 Canela em pó

Preparação

Ponha ao lume numa panela o leite com o pau de canela e as cascas inteiras de limão e laranja. Ao começar a ferver, acrescente lentamente o arroz e mexa tudo, e  quando esteja pronto a cozer, acrescente o açúcar. Deixe-o cinco minutos, retire-o do lume e saque as cascas de limão e laranja.
Sirva-o num recipiente de loiça ou cristal e polvilhe com canela.

Maçãs fritas

Esta receita não está ligada a data nenhuma. Toma-se todo o ano, mas não a procure nas pastelarias, porque é uma sobremesa que as pessoas fazem em casa, ao ser muito económica e de fácil preparação. Também não é fácil encontrá-la nas ementas dos restaurantes.

Ingredientes

(para 4 pessoas)

 2 Maçãs
 1 Ovo
 100 g de farinha
 Açúcar em pó
 Canela em pó
 Azeite
 Uma colherada de manteiga

Preparação

Descasque as maçãs e com um descaroçador tire o caroço. Corte-as em lâminas com cerca de um centímetro. Envolva- as em farinha e ovo, nesta ordem.

Deite numa frigideira o azeite e a manteiga. Deixe-os aquecer e frita as lâminas de maçã lentamente, até ficarem douradas.

Retire as maçãs da frigideira e escorra bem o azeite.

Deixe-as arrefecer, polvilhe-as com açúcar e canela à vontade e sirva-as numa travessa.

Sugestões:

Pode comê-las na sobremesa acompanhando um café ou um vinho do Porto.

Se desejar, aperfeiçoe a apresentação com umas folhas de hortelã colocadas em cima das lâminas.

Cocadas de Ferrol

Esta sobremesa apresenta a novidade de acrescentar batata, ingrediente que não levam as cocadas habitualmente.

Ingredientes

 ¼ kg de açúcar
 ¼ kg de coco ralado
 ¼ kg de batata cozida
 Coco ralado para rebuçar
 Manteiga

Preparação

Faça puré com as batatas cozidas, o coco ralado e o açúcar e prepare com isto as bolas.

Rebuce-as em coco, barra com manteiga uma travessa de forno e ponha nela as bolas de coco. Aqueça-as  no forno até ficarem douradas.

Retire-as , deixe-as arrefecer e sirva-as.

Sugestões:

Se desejar, pode acrescentar a gema dum ovo para que fiquem de cor amarela.

Tarte de Ferrol

Chama-se também “Castinheira”.

É um bolo que leva como ingrediente principal a castanha, que lhe dá um sabor característico.

A sua história começa em 1994, quando 13 pasteleiros da cidade se reúnem para fazer uma torta inovadora, ao empregar como elemento base a castanha. Fica eleita a da pastelaria “Gascón”. A receita é secreta. A base é de folhado e o recheio está feito com camadas de bolo fofo com amêndoas e creme de castanhas. Afinal apresenta-se com o nome da cidade em chocolate branco.

Os “bicos” de Ferrol

Também se chamam “bicos” das Pepitas.

São doces típicos que acompanham a celebração das “Pepitas”, festa popular ferrolana que se celebra o dia 18 de Março na que a protagonista é a música das “rondalhas” a cantar às mulheres desta cidade.

Na década de 90, o presidente da Associação de Empresários de Hotelaria de Ferrol e Comarca ligou para a  Escola de Hotelaria de Pontedeume para desenhar um doce especial para este dia, com a finalidade de oferecer-lho às mulheres nos bares e restaurantes de Ferrol.

Estão feitos com bolo fofo de cacau recheio de creme de laranja com cobertura de chocolate preto. Apresenta-se  com  chocolate branco riscado  e umas pérolas de açúcar.

Bibliografia
 
 DÍAZ VIÑAS, Flor. La España Dulce. Ed. Ciclo.
 CUNQUEIRO, Álvaro e FILGUEIRA IGLESIAS, Araceli.Cocina Gallega. Ed. Everest, S.A.
 HERRERA de BASCUÑÁN, Concepción. 365 Menús (uno para cada día del año). Ed. Everest 1992.

Ver também 

 Ferrol

Culinária da Galiza